Суперсерия BWF — новый бадминтонный турнир, созданный Всемирной федерацией бадминтона для популяризации спорта. О создании турнира было объявлено 14 декабря 2006 года. Двенадцать второстепенных турниров проходят в 11 странах.

Призовые 
Призовой фонд всех турниров Суперсерии составляет минимум 200,000$.

Призовые делятся как указано в таблице:

В сезоне Суперсерии 2008 года призовые в мужских и женских категориях были уравнены.

Рейтинговые очки 
Рейтинговые очки начисляются в зависимости от того, до какого раунда дошёл спортсмен, включая квалификационные раунды. Для определения участников финального турнира Суперсерии используется мировой рейтинг.